Saint-Oyen se poate referi la:

 Saint-Oyen, comună în departamentul Savoie, Franța
 Saint-Oyen, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia